Als Berufseignungstest bezeichnet man
 zum einen den Oberbegriff für alle Tests mit denen die Eignung für einen Beruf erfasst werden soll, nicht zu verwechseln mit Tests die das Interesse für einen Beruf erfassen sollen, siehe: Assessment-Center,
 zum anderen eine spezielle psychologische Testbatterie namens Berufseignungstest, kurz BET.